У́лица Попо́ва — улицы в различных населённых пунктах бывшего СССР, названные в честь разных людей с фамилией Попов.

Часть из них названы в честь изобретателя в области радиосвязи, профессора Александра Степановича Попова, поэтому нередко имеют более уточняющие наименования: Улица Александра Попова или Улица профессора Попова

Россия 
 Улица Попова — улица в Архангельске.
 Улица Попова — улица в Барнауле.
 Улица Попова — улица в Белгороде.
 Улица Попова — улица в Великом Новгороде.
 Улица Попова — улица в Вельске.
 Улица Попова — улица в Дзержинске.
 Улица Попова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Попова — улица в Кемерове.
 Улица Попова — улица в Кирове.
 Улица Попова — улица в Краснотурьинске.
 Улица Попова — улица в Красноярске.
 Улица Попова — улица в Магадане.
 Улица Попова — улица в Мытищах.
 Улица Попова — улица в Новосибирске.
 Улица Попова — улица в Омске.
 Улица Попова — улица в Оренбурге.
 Улица Попова — улица в Певеке.
 Улица Попова — улица в Пензе.
 Улица Попова — улица в Перми.
 Улица Попова — улица в Петрозаводске.
 Улица Попова — улица в Рязани.
 Улица Попова — улица в Саранске.
 Улица Попова — улица в Смоленске.
 Улица Попова — улица в Стрельне (Санкт-Петербург).
 Улица Михаила Попова — улица в Томске.
 Улица Попова — улица в Туле.
 Улица Попова — улица в Юкаменском.

Крым 
 Улица Попова — улица в Керчи.

Украина 
 Улица Попова — улица в Днепре.
 Улица Попова — улица в Запорожье.
 Улица Космонавта Попова — улица в Кропивницком. 
 Улица Попова — улица в Сумах.
 Улица Попова — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Улица Попова — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Попова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Улица Профессора Попова (значения);
 Переулок Попова;
 Попов проезд.